К-40:
 К-40 — советская атомная подводная лодка.
 К-40, K40, Калий-40 — изотоп калия.